Хаген (, ):

Топоним 
 Хаген — город в Германии, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Хаген — отдельное сельское поселение в пределах города Гуммерсбаха, в Северном Рейне-Вестфалии.
 Хаген — коммуна в Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хаген — тауншип в округе Клей, Миннесота, США.
 Хаген-ам-Тойтобургер-Вальд — коммуна в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония.
 Хаген-им-Бремишен — коммуна в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония.
 Маунт-Хаген — вулкан в Папуа — Новой Гвинее.
 Маунт-Хаген — город в Папуа — Новой Гвинее.

Фамилия 
 Хаген, Август Маттиас (1794—1878) — немецкий пейзажист, живший в Лифляндии.
 Хаген, Анастасия (род. 1985) — украинская порноактриса.
 Хаген, Бетти Джин (1930—2016) — канадская скрипачка.
 Хаген, Биргит (род. 1957) — немецкая хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
  (1897—1963) — немецкий летчик.
 Хаген, Виктор фон (1908—1985) — известный американский исследователь, историк, археолог, антрополог, этнолог, писатель.
 Хаген, Герберт (1913—1999) — немецкий офицер СС, осуждённый военный преступник.
 
  (1230—1299) — автор Cologne Reimchronik (Rhymed Chronicle).
 Хаген, Готтхильф Генрих Людвиг (1797—1884) — немецкий физик и архитектор.
 Хэген, Джин (1923—1977) — американская актриса.
 Хаген, Ева-Мария (1934—2022) — немецкая актриса и певица.
 Хаген, Иоганн Георг (1847—1930) — австрийский астроном и католический священник.
 Хаген, Йорис ван дер (ок. 1615—1669) — нидерландский художник-пейзажист
 
 Хааген, Клод (род. 1962) — люксембургский политик, общественный деятель, спортсмен.
 Хаген, Марина Анатольевна (род. 1974) — российский поэт.
 Хаген, Марк фон (1954—2019) — американский историк-славист, декан Университета штата Аризона.
 Хаген, Мартине (род. 1991) — норвежская лыжница.
 Хаген, Николас (род. 1996) — гватемальский футболист, вратарь.
 Хаген, Нина (род. 1955) — немецкая панк-певица.
 Хаген, Оддбьёрн (1908—1983) — норвежский двоеборец и лыжник.
 Хаген, Олав (1921—2013) — норвежский лыжник, призёр Олимпийских игр 1948 года.
 Хаген, Оскар (1888—1957) — немецкий искусствовед; отец Уты Хаген.
 Хаген, Пол Сверре (род. 1980) — норвежский актёр театра, кино и телевидения.
 Хаген, Росс (1938—2011) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Хаген, Сесилия (род. 1946) — шведская журналистка и писательница.
 Хаген, Стеффен (род. 1986) — норвежский футболист.
 Хаген, Теодор (1823—1871) — немецкий музыкальный критик, композитор, писатель.
 Теодор Йозеф Хаген (1842—1919) — немецкий художник.
 Хаген, Теус (род. 1945) — нидерландский пионер Интернета.
  (1917—2003) — швейцарский геолог.
 Хаген, Ута (1919—2004) — американская актриса. Дочь Оскара Хагена.
  (1814—1888) — немецкий психиатр.
 Хаген, Фроде (род. 1974) — норвежский гандболист.
 Хаген, Фрэнсис (род. 1983/84) — американский дата-инженер.
 Хаген, Халвор (род. 1947) — игрок в американский футбол.
 Хаген, Эдвальд Боассон (род. 1987) — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Хаген, Эллен (1873—1967) — шведский политик и общественный деятель.
 Хаген, Эрик (род. 1975) — норвежский футболист.
 Хаген, Эрнест-Август (1797—1880) — немецкий писатель и поэт.
 Хаген, Юрген фон (род. 1955) — немецкий экономист.

Двойная фамилия 
 Хаген-Смит, Арье Жан (1900—1977) — нидерландский химик и общественный деятель.
 Хаген-Шварц, Юлия (1824—1902) — эстонская художница.

Вымышленные персоналии 
 Хаген из Тронье — один из главных героев германо-скандинавского эпоса «Песнь о Нибелунгах».
 Хаген — персонаж фэнтезийной книги «Гибель богов» Ника Перумова.
 Лорд Хаген — предводитель паладинов в игре Gothic II.

Другое 
 Хаген — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 «Хаген» — немецкий оборонительный рубеж на брянском направлении времён Великой Отечественной войны.
 Вокзал Хаген — центральный вокзал города Хагена
 «Хаген-квартет» (Hagen Quartet; осн. 1981) — австрийский струнный ансамбль.

См. также 
 Гаген
 Хакен
 Хагенбек
 Хагенс